Arden (Dinamarca) — antigo município da Dinamarca
 Arden-Arcade
 Arden-on-the-Severn
 Arden (Delaware)
 Arden (Nevada)

 Arden Hills

Ver também 
 Ardencroft
 Ardentown

Desambiguações de topônimos